Velefique kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Velefique (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Velefique (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar